Ла-Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Ла-Бюсьєр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре